2 miejscowości w Polsce:
 Załuki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek
 Załuki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity